een gebouw geschikt voor circusvoorstellingen heel het jaar door
 Wintercircus (Gent), een dergelijk gebouw in Gent, omgebouwd tot ontmoetingsplek met kantoren, horeca en rockzaal